Alessandro Bergonzoni, comico, scrittore, autore televisivo e teatrale italiano (n. 1958)
Giovanni Battista Bergonzoni, architetto e religioso italiano (1628-1692)
Marco Bergonzoni, cestista italiano (n. 1961)